Bimá - elemento arquitetónico de sinagogas
Bema (Crambidae) - gênero de mariposas
Bema (Lombardia) - localidade italiana

Desambiguação